

Дани сећања 

1130-е пне.